Карлу́кско-уйгу́рские языки — подгруппа тюркской языковой семьи.

В карлукско-уйгурских языках пратюркское -d- отражается как -d- (-δ-), -z-. Рефлексы -j- являются результатом контакта с карлукско-хорезмийскими. Разграничение карлукско-уйгурских и карлукско-хорезмийских предложено Н. А. Баскаковым, но на практике далеко не всегда выдерживается: карлукско-уйгурские и карлукско-хорезмийские не разграничиваются или карлукско-уйгурские выводятся за пределы карлукских (все или частично) и фигурируют как уйгуро-огузские или уйгуро-тукюйские языки.

Состав 
 древнеуйгурский †
 караханидский и послекараханидский — до замены языка -d/z- языком -j-

Современные 
 халаджский (аргу)
 (?) сарыг-югурский — если он не из хакасских (трактовка сыктывкарского исследователя Вадима Понарядова)

См. также 
 Рефлексация пратюркского -d- по языковым группам

Библиография 
 Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1962. (переизд., М., 2006)
 Э. Р. Тенишев (ред.). Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М., 2002.

Карлукские языки